Castelletto di Branduzzo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Pawia
 Castelletto Cervo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Biella
 Castelletto d’Erro – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Alessandria
 Castelletto Merli – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Alessandria
 Castelletto Molina – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Asti
 Castelletto Monferrato – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Alessandria
 Castelletto d’Orba– miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Alessandria
 Castelletto Stura – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Cuneo
 Castelletto sopra Ticino – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Novara
 Castelletto Uzzone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Cuneo